

Geografia
 Swords – county town della contea di Fingal in Irlanda

Cinema 
 Seven Swords – film del 2005 diretto da Tsui Hark
 Swords and Hearts – cortometraggio muto del 1911 diretto da David W. Griffith

Persone 
 Carolyn Swords – cestista statunitense
 Shawn Swords – ex cestista e allenatore di pallacanestro canadese

Musica 
 Liquid Swords – secondo album da solista di GZA
 Swords – album del 2009 del cantante inglese Morrissey

Videogiochi
 Swords and Serpents – videogioco di ruolo del 1990 sviluppato da Interplay

Pagine correlate 
 Hearts and Swords